Mem peut correspondre à :
 mem (lettre), une lettre de l'alphabet phénicien et hébreu
 Musée de l'Érotisme et de la Mythologie à Bruxelles
 Mīm, une lettre de l'alphabet arabe
 MEMS acronyme de "Micro Electro Mechanical Systems".
 mem, une commande MS-DOS.